Oshiro ist der Familienname folgender Personen:

 Blake Oshiro (* 1970), US-amerikanischer Politiker, Abgeordneter des Repräsentantenhauses von Hawaii
 Kei Oshiro (* 2000), japanischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Ōshiro